Rouvres kan syfta på:
 Rouvres, Calvados
 Rouvres, Eure-et-Loir
 Rouvres, Seine-et-Marne